

Patronyme 

 Joseph Marie Tennet de Laubadère, né le  à Bassoues (Gascogne), mort le  à Pouylebon (Gers), est un général de division de la Révolution française ;
 Germain Félix Tennet de Laubadère, né le  à Bassoues (Gascogne) et mort le  à Rouen (Seine-Maritime), est un général de division de la Révolution française ;
 Jean Joseph Dareau-Laubadère est un homme politique français né en 1750 à Castelnau-Rivière-Basse (Hautes-Pyrénées) et mort à une date inconnue ;
 André de Laubadère (, Paris - 1981) est un juriste français, spécialiste du droit administratif.